Национальный чемпионат Эквадора по футболу Примера Дивисьон 1971 () — 13-й сезон чемпионата Эквадора по футболу.

Клубы-участники

Группа A

Группа B

Группа вылета

Финальная группа

Ссылки 
 Чемпионат Эквадора на rsssf.com

1971
Эквадор
1971 год в Эквадоре